Куюл — топоним:

Вулкан 
 Куюл (вулкан) — вулкан на Камчатке.

Реки 
Камчатский край

 Куюл — наиболее крупный водоток из списка, верхнее течение реки Таловка, Пенжинский район.
 Куюл (приток Пенжины) — в Пенжинском районе Корякского округа ()
 Куюл (река, впадает в Пенжинскую губу, 48 км) — в Пенжинском районе
 Куюл (река, впадает в Пенжинскую губу, 25 км) — в Пенжинском районе (
 Куюл (приток Тылъоваяма) — в Олюторском районе ()
 Куюл (приток Импуки) — в Олюторском районе ()
 Куюл (приток Выямполки) — в Тигильском районе ()
 Куюл (приток Мигиваяма) — в Быстринском районе ()

Магаданская область

 Куюл (приток Гижиги) ()

См. также 
 Берёзовый Куюл — приток Энычаваяма в Пенжинском районе )
 Домашний Куюл () — река в Магаданской области
 Светлый Куюл — протока Пенжины в Пенжинском районе ()
 Чёрный Куюл — приток Пенжины в Пенжинском районе ()

Примечания